Fabriciana pinguis är en fjärilsart som beskrevs av Ruggero Verity 1919. Fabriciana pinguis ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
pinguis